Sola steht für:

 Sola (Heiliger) († 794), angelsächsischer christlicher Missionar
 Soła, ein Nebenfluss der Weichsel
 Sola (Norwegen), Kommune in der norwegischen Provinz Rogaland
 Sola (Vanuatu), Ort von Vanuatu (Provinz Torba) 
 eine Lauf-Stafette in Zürich, siehe SOLA-Stafette
 sola (Franchise), japanische Manga- und Anime-Serie

Sola, Solà oder Šola ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés de Sola (1634–1696), spanischer Komponist und Organist
 Antonija Šola (* 1979), kroatische Schauspielerin und Sängerin
 Bernat Solà (* 1965), spanischer Skispringer
 Daniel Solà (* 1976), spanischer Rallyefahrer
 Enrique Sola Clemente (* 1986), spanischer Fußballspieler, siehe Kike Sola
 Eusebio Ignacio Hernández Sola (* 1944), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tarazona
 Hanna Sola (* 1996), belarussische Biathletin
 Irene Solà (* 1990), spanische Schriftstellerin
 Jean-Pierre Sola (1791–1881), sardischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Nizza 
 Joan Solà i Cortassa (1940–2010), spanischer Linguist, Romanist und Katalanist
 Kike Sola (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Lourdes Sola (* 1938), brasilianische Politikwissenschaftlerin
 Marc Solà Pastoret (* 1985), spanischer Skibergsteiger
 Marie-Hélène Sola (* 1955), französische Künstlerin 
 Mirjana Šola (* 1972), kroatische Fußballspielerin
 Miroslav Šola (* 1968), jugoslawisch-bosnischer Fußballspieler
 Salvador Moyà i Solà (* 1955), spanischer Paläontologe und Anthropologe
 Vlado Šola (* 1968), kroatischer Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 La Sola
 Solá
 Solla
 Zola